Santomera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Santomera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santomera är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Santomera. Runt Santomera är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Murcia,  km sydväst om Santomera. Trakten runt Santomera består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia